Das Wiesbaden Tennis Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Wiesbaden. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 28. April bis 4. Mai 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Wiesbaden